Manning kan som auktorsförkortning betyda:

 John Charles Manning
 Raymond Brendan Manning
 Wayne Eyer Manning
 Jacob Warren Manning

Robotskapade auktorsförkortningar